«Come Together» — песня шотландской рок-группы Primal Scream, выпущенная в августе 1990 года вторым синглом с их третьего студийного альбома Screamadelica (1991). Песня добралась до 26-й позиции UK Singles Chart. Сингл-версии песни, сведённые Терри Фарли, радикально отличаются от альбомных версий, сведённых Эндрю Уэзероллом. В то время как микс Фарли придерживается структуры стандартной поп-песни, расширенный альбомный микс Уэзеролла в большей степени вдохновлён хаус-музыкой и даб-миксами, на нём отсутствуют вокальные партии Бобби Гиллеспи. В США сингл был выпущен на двойной стороне «А» вместе с предыдущим синглом группы, «Loaded».

Список композиций 
Все песни написаны Боббом Гиллеспи, Эндрю Иннесом, Робертом Янгом, кроме особо отмеченных

UK 12" (Creation)
 «Come Together (12» Farley Mix)" — 8:02
 «Come Together (12» Weatherall Mix)" — 10:12

UK CD" (Creation)
 «Come Together (7» Farley Mix)" — 4:23
 «Come Together (12» Weatherall Mix)" — 10:12

UK 7 and cassette" (Creation)
 «Come Together (7» Farley Mix)" — 4:23
 «Come Together (7» Weatherall Mix)" — 4:45

US 12" and CD (Sire)
 «Come Together (7» Farley Mix)" — 4:23
 «Loaded (7» Mix) — 4:15
 «Come Together (12» Farley Mix)" — 8:02
 «Loaded (12» Mix) — 7:01
 «I’m Losing More Than I’ll Ever Have» — 4:33
 «Ramblin' Rose (Live NYC)» (Fred Burch, Marijohn Wilkin) — 2:25
 "Loaded (Farley Mix) — 5:56

Хит-парады

Примечания

Ссылки 

Песни 1990 года
Синглы Creation Records
Песни Primal Scream
Песни, спродюсированные Энди Уэзероллом